Rita  — род пресноводных рыб семейства косатковых, обитают в южной Азии. В составе рода выделяют 6 видов.

Представители видов Rita rita и Rita sacerdotum достигают длины 1,5 и 2 м, соответственно.

 Rita chrysea Day, 1877
 Rita gogra (Sykes, 1839)
 Rita kuturnee (Sykes, 1839)
 Rita macracanthus H. H. Ng, 2004
 Rita rita ( Hamilton, 1822)
 Rita sacerdotum  Anderson, 1879

Примечания 

Косатковые